Die Super League 2013/14 war die 117. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer und umfasste zehn Mannschaften.

Modus 

In der Super League traten die zehn Vereine je viermal gegen jeden Gegner an, zweimal im heimischen Stadion, zweimal auswärts. Insgesamt absolvierte so jedes Team 36 Spiele. Der Letztplatzierte stieg in die Challenge League ab.

Die Schweiz belegte vor der Saison in der UEFA-Fünfjahreswertung den 13. Rang, der dem Schweizer Meister einen Startplatz in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2014/15 garantiert, sofern der Sieger der UEFA Champions League 2013/14 sich bereits über die heimische Meisterschaft für die Champions League qualifiziert und dadurch das automatische Startrecht des Titelverteidigers nicht beansprucht. Andernfalls muss er bereits in der dritten Qualifikationsrunde antreten.

Definitiv an der dritten Runde der Qualifikation wird der Vizemeister teilnehmen, allerdings muss sich dieser über den Platzierungsweg statt der Champions-Route qualifizieren.

Außerdem treten drei Mannschaften an der Qualifikation zur UEFA Europa League 2014/15 an. Der Cupsieger kommt direkt in die Play-offs, der Drittplatzierte in die dritte Runde und der Vierte in die Zweite.

Statistiken

Tabelle

Saisonverlauf 
Tabellenführer

Tabellenletzter

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Spielorte, Spielstätten und Zuschauer

Die Meistermannschaft des FC Basel 

 Aleksandar Dragović (1/-), Pak Kwang-ryong (1/-), Stephan Andrist (7/1), Raúl Bobadilla (3/1) und Mohamed Salah (18/4) haben den Verein während der Saison verlassen.

Einzelnachweise 

201314
Fußballsaison 2013/14